Белая глина:

 Белая глина — Каолин
 Белая Глина — название населённых пунктов в России